Kangān (persiska: بندرِ كنگان, كنگان, Bandar-e Kangān) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Bushehr, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Teheran. Kangān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kangān är varierad. Havet är nära Kangān åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Kangān.  Kangān är det största samhället i trakten. Trakten runt Kangān är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bushehr (provins)